Nicolae Rovinaru se poate referi la:

 Nicolae Rovinaru (politician) - senator român în legislatura 2000-2004 ales în județul Ilfov pe listele partidului PSD;
 Nicolae Rovinaru (general) - general de cavalerie din Armata României din Primul Război Mondial, comandant al Brigăzii 9/19 Cavalerie, în anul 1916